

Navigation 

 l'erre : déplacement  d'un navire à la surface de l'eau, soit sous l'effet de sa propulsion, soit sous l'effet de son inertie (on dit alors que le navire court sur son erre), soit sous l'effet du vent.

Patronyme 

 Fabrice Erre : dessinateur de bande dessinée ;
 J.M. Erre : auteur de roman.

Typographie 
 Р, lettre cyrillique appelée erre ou er ;
 R, lettre de l'alphabet latin.

Toponyme
 Erre est une commune française, située dans le département du Nord ;
 L'Erre est une rivière de Basse-Normandie, affluent de l'Huisne.

Paronymes 

 
Hère

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme